Les fors sont des ensembles de lois locales accordées en privilège à certaines régions ou villes. 

Fors désigne aussi :

 Une commune française des Deux-Sèvres : Fors
 Une localité suédoise de Dalécarlie : Fors
 Le centre de compétences suisse en sciences sociales : Fors

Voir aussi 

 for